"I Do (Wanna Get Close to You)" foi o primeiro single do segundo álbum das 3LW A Girl Can Mack. Tinha a participação do rapper Loon,e algumas versões com a participação de P. Diddy, que produziu a música.

Videoclipe
O videoclipe de "I Do (Wanna Get Close to You)" foi um dos mais ousados das 3LW.
O video tinha cenas delas em uma boate, onde todos dançavam com poucas roupas,e elas com roupas bem sexys, e também tinha cenas delas em um quarto trocando de roupa, em uma dessas cenas,Adrienne Bailon amostra sua calcinha e Kiely Williams aparece com uma saia bem pequena.

Faixas
 "I Do (Wanna Get Close to You)(feat. P.Diddy & Loon)(Radio Edit)"
 "I Do (Wanna Get Close to You)(Diplomats Remix)(feat. Cam'ron & Juelz Santana)"
 "I Do (Wanna Get Close to You)(Instrumental)"
 "I Do (Wanna Get Close to You)(feat. P.Diddy & Loon)(Acapella)"
 "I Do (Wanna Get Close to You)(No Rap Edit)"

Desempenho

Canções gravadas por 3LW
Singles de 2002
Canções de R&B